Das Shanghai Masters 2008 war ein Snooker-Turnier, das vom 29. September bis 5. Oktober 2008 in Shanghai ausgetragen wurde.

Der Qualifikant Ricky Walden bezwang im Finale Ronnie O’Sullivan mit 10:8.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 29. September in Shanghai statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 2. bis 5. September 2008 in Prestatyn (Wales) statt.

Century Breaks

Qualifikationsrunde

Finalrunde

Einzelnachweise 

2008
Snookerveranstaltung 2008